Выборы в Законодательное собрание Британской Палестины прошли 2 августа 1944 года на территории Британской Палестины. Всего проголосовало более 200 000 еврейских жителей, более 70 % всех имеющих право голоса. Это сравнительно больше, чем было на прошлых выборах. На  проголосовали всего 50 000 евреев. Разница отражала высокий уровень еврейской иммиграции в Палестину в 1930-х и 1940-х годах.

История 
В общей сложности 24 партии приняли участие в выборах, выдвинув 1694 кандидата. Однако, ультраортодоксальная ревизионистская партия сефардских евреев , Ассоциация еврейских фермеров и Всеобщая сионистская группа B бойкотировали выборы.

Результаты 

Более 80 % избранных членов Ассамблеи поддержали Билтморскую декларацию, которая предполагала создание Еврейского государства после Второй мировой войны.

Примечания 

Выборы в Израиле
Выборы 1944 года
Август 1944 года
1944 год в Палестине